Цех — об'єднання ремісників за фаховою ознакою в докапіталістичному суспільстві
 Цех — основна виробнича одиниця, відділ промислового підприємства
 Цех або азг, тохм — кровно-родинна одиниця у вірменській системі спорідненості

Прізвище 

Цех () — німецьке прізвище
 Гаррі Цех ( 1969) — ліхтенштейнський футболіст, захисник
 Пауль Цех (1881—1946) — німецький поет і письменник, один з діячів німецького експресіонізму
 Розель Цех (1942—2011) — німецька акторка
 Тобіас Йозеф Цех ( 1981) — німецький політик, член Християнсько-соціального союзу в Баварії (ХСС).

Див. також 
 «Цех поетів»